De Europese kampioenschappen atletiek van 2018 werden in Berlijn, Duitsland gehouden van 6 tot 12 augustus 2018. De kampioenschappen maken deel uit van de eerste Europese kampioenschappen.

Wedstrijdschema

Mannen

Vrouwen

Medailles

Mannen 
{| 
|-
| 100 m
|Zharnel Hughes<small>|| align="right"| 9,95CR
|Reece Prescod<small>|| align="right"| 9,96
|Jak Ali Harvey<small>|| align="right"| 10,01
|-
| 200 m
|Ramil Goelijev<small>|| align="right"| 19,76CR
|Nethaneel Mitchell-Blake<small>|| align="right"| 20,04
|Alex Wilson<small>|| align="right"| 20,04
|-
| 400 m
|Matthew Hudson-Smith<small>|| align="right"| 44,78 
|Kevin Borlée<small>|| align="right"| 45,13
|Jonathan Borlée<small>|| align="right"| 45,19
|-
| 800 m
|Adam Kszczot<small>|| align="right"| 1.44,59 
|Andreas Kramer<small>|| align="right"| 1.45,03NR
|Pierre-Ambroise Bosse<small>|| align="right"| 1:45,30
|-	
| 1500 m
|Jakob Ingebrigtsen<small>|| align="right"| 3.38,10
|Marcin Lewandowski<small>|| align="right"| 3.38,14
|Jake Wightman<small>|| align="right"| 3.38,25
|-
| 5000 m
|Jakob Ingebrigtsen<small>|| align="right"| 13.17,06
|Henrik Ingebrigtsen<small>|| align="right"| 13.18,75
|Morhad Amdouni<small>|| align="right"| 13.19,14
|-	
| 10.000 m
|Morhad Amdouni<small>|| align="right"| 28.11,22
|Bashir Abdi<small>|| align="right"| 28.11,76
|Yemaneberhan Crippa<small>|| align="right"| 28.12,15
|-	
| 110 m horden 
|Pascal Martinot-Lagarde<small>|| align="right"| 13,17
|Sergej Sjoebenkov<small>|| align="right"| 13,17
|Orlando Ortega<small>|| align="right"| 13,34
|-	
| 400 m horden
|Karsten Warholm<small>|| align="right"| 47,64
|Yasmani Copello<small>|| align="right"| 47,81
|Thomas Barr<small>|| align="right"| 48,31
|-	
| 3000 m steeple
|Mahiedine Mekhissi-Benabbad<small>|| align="right"| 8.31,66
|Fernando Carro<small>|| align="right"| 8.34,16
|Yohanes Chiappinelli<small>|| align="right"| 8.35,81
|-	
| 4x100 m
|Chijindu UjahZharnel HughesAdam GemiliHarry Aikines-Aryeetey|| align="right"| 37,80
|Emre Zafer BarnesJak Ali HarveyYigitcan HekimogluRamil Goelijev|| align="right"| 37,98NR|Chris GariaChurandy MartinaHensley PaulinaTaymir Burnet|| align="right"| 38,03NR|-
| 4x400 m
|Dylan BorléeJonathan BorléeJonathan SacoorKevin BorléeRobin VanderbemdenJulien Watrin|| align="right"| 2.59,47 
|Rabah YousifDwayne CowanMatthew Hudson-SmithMartyn RooneyCameron Chalmers|| align="right"| 3.00,36
|Óscar HusillosLucas BúaSamuel GarcíaBruno HortelanoDarwin EcheverryMark Ujakpor|| align="right"| 3.00,78
|-
|rowspan=2| Marathon
|Koen Naert<small>|| align="right"| 2:09.51 CR, PB|Tadesse Abraham<small>|| align="right"| 2:11.24
|Yassine Rachik<small>|| align="right"| 2:12.09 PB|-
|  || align="right"| 6:40.48
|  || align="right"| 6:42.43
|  || align="right"| 6:49.29
|-
| 20 km snelwandelen
|Álvaro Martín<small>|| align="right"| 1:20,42 
|Diego García Carrera<small>|| align="right"| 1:20,48 
|Vasili Mizinov<small>|| align="right"| 1:20,50 
|-
| 50 km snelwandelen
|Maryan Zakalnytskyy<small>|| align="right"| 3.46,35
|Matej Tóth<small>|| align="right"| 3.47,27
|Dzmitri Dzoebin<small>|| align="right"| 3.47,59
|-
| Hoogspringen
|Mateusz Przybylko<small>|| align="right"| 2,35
|Maksim Nedasekau<small>|| align="right"| 2,33
|Ilja Ivanjoek<small>|| align="right"| 2,31
|-
| Polsstokhoogspringen
|Armand Duplantis<small>|| align="right"| 6,05WRU20, WRU23|Timoer Morgoenov<small>|| align="right"| 6,00
|Renaud Lavillenie<small>|| align="right"| 5,95
|-
| Verspringen
|Miltiádis Tentóglou<small>|| align="right"| 8,25
|Fabian Heinle<small>|| align="right"| 8,13
|Serhij Nykyforov<small>|| align="right"| 8,13
|-	
| Hink-stap-springen
|Nelson Évora<small>|| align="right"| 17,10 
|Alexis Copello<small>|| align="right"| 16,93 
|Dimítrios Tsiámis<small>|| align="right"| 16,78
|-	
| Kogelstoten
|Michał Haratyk<small>|| align="right"| 21,72
|Konrad Bukowiecki<small>|| align="right"| 21,66
|David Storl<small>|| align="right"| 21,41
|-
| Discuswerpen
|Andrius Gudžius<small>|| align="right"| 68,46
|Daniel Ståhl<small>|| align="right"| 68,23
|Lukas Weißhaidinger<small>|| align="right"| 65,14
|-
| Kogelslingeren
|Wojciech Nowicki<small>|| align="right"| 80,12
|Paweł Fajdek<small>|| align="right"| 78,69
|Bence Halász<small>|| align="right"| 77,36
|-
| Speerwerpen
|Thomas Röhler<small>|| align="right"| 89,47
|Andreas Hofmann<small>|| align="right"| 87,60
|Magnus Kirt<small>|| align="right"| 85,96
|-
| Tienkamp
|Arthur Abele<small>|| align="right"| 8431
|Ilja Sjkoerenjov<small>|| align="right"| 8321
|Vitali Zjoek<small>|| align="right"| 8290
|}

 Vrouwen 

 Medaillespiegel 

 Legenda 
 CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
 SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Seasonal Best)
 PB = Persoonlijk record (Personal Best)
 NR = Nationaal record (National Record)
 ER = Europees record (European Record)
 EL = Europese beste seizoensprestatie (European Leading)
 WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
 WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
 WR' = Wereldrecord (World Record'')

Deelnemende landen 
Er deden atleten van totaal 49 landen mee. Ook namen 30 atleten deel als geautoriseerde neutrale atleten en 1 voor het vluchtelingenteam.

Externe links 
 Officiële website
 EAA Officiële website
 EAA Wedstrijdschema en resultaten

2018
Atletiek in 2018
Atletiek in Duitsland
Atletiek
Atletiek
Sportevenement in Berlijn